Ниса може да се односи на:
 Ниса (Пољска), град у Пољској
 Ниса (Мегара)
 историјски назив за данашњи град у Израелу Бет Шеан
 Ниса (Туркменистан), насеље и археолошки локалитет у Туркменистану
 Ниса (Азербејџан), насеље у Азербејџану
 Ниса (планина)
 Реке:
 Ниса Клодска, река у Пољској
 Лужичка Ниса, река у Пољској
Ниса (река), река у Шведској
 Ниса (нимфа), нимфа у грчкој митологији
 Ниса (супруга Фарнака I од Понта)
 Ниса Кападопијска
 Партијска тврђава Ниса